Felix Weingartner, Oostenrijks dirigent, componist, pianist en muziekscribent
Hans Weingartner, Oostenrijks filmscenarioschrijver, -regisseur en -producent

Achternaam